Castiglione est le nom de plusieurs zones géographiques (principalement en Italie), ainsi que le patronyme de personnages célèbres.

Patronymes 

 La famille d'artistes italiens des  Castiglione, peintres génois.
 Baldassare Castiglione, écrivain et diplomate italien (1478-1529) ;
 Portrait de Baldassare Castiglione, par Raphaël.
 Carla Castiglione, (née en 1989), joueuse argentine de volley-ball.
 
 Sabba de Castiglione, neveu de Baldassare Castiglione.
 Yael Castiglione, (née en 1985), joueuse argentine de volley-ball.
 La comtesse de Castiglione née Virginia Oldoini, célèbre courtisane du .
 Charles Pierre François Augereau, duc de Castiglione.

Toponymes

Castiglione est le nom d'une ancienne commune du département d'Alger, à l'époque de la colonisation française, aujourd'hui Bou Ismaïl.

Castiglione est une commune française de la Haute-Corse

Castiglion Fibocchi, dans la province d'Arezzo
 Castiglion Fiorentino, dans la province d'Arezzo
 Castiglione a Casauria, dans la province de Pescara
 Castiglione Chiavarese, dans la province de Gênes
 Castiglione Cosentino, dans la province de Cosenza
 Castiglione d'Adda, dans la province de Lodi
 Castiglione del Genovesi, dans la province de Salerne
 Castiglione dei Pepoli, dans la province de Bologne
 Castiglione del Lago, dans la province de Pérouse
 Castiglione della Pescaia, dans la province de Grosseto
 Castiglione delle Stiviere, dans la province de Mantoue
 Castiglione di Garfagnana, dans la Province de Lucques
 Castiglione di Sicilia, dans la province de Catane
 Castiglione d'Intelvi, dans la province de Côme
 Castiglione d'Orcia, dans la province de Sienne
 Castiglione Falletto, dans la province de Coni
 Castiglione in Teverina, dans la province de Viterbe
 Castiglione Messer Marino, dans la province de Chieti
 Castiglione Messer Raimondo, dans la province de Teramo
 Castiglione Marittimo, dans la province de Catanzaro
 Castiglione Olona, dans la Province de Varèse
 Castiglione Tinella, dans la province de Coni
 Castiglione Torinese, dans la province de Turin

Bataille 
 Bataille de Castiglione,